Manzo ist der Familienname folgender Personen:

 Abdou Manzo (* 1959), nigrischer Leichtathlet
 Agustín Manzo (* 1958), mexikanischer Fußballspieler

 Armando Manzo (* 1958), mexikanischer Fußballspieler
 Manuel Manzo (* 1952), mexikanischer Fußballspieler

Manzo steht für:
 Manzo (Musiker) (* 1971), japanischer Singer-Songwriter